Reparace (obnovení) může být:
 reparace – odškodné, nahrazení škody nebo jiné újmy, zpravidla v penězích
 válečné reparace – nahrazení škody způsobené válkou vítěznému státu (státům)

lékařství
 reparace (biologie) – nahrazení zničené nebo poškozené tkáně náhradní tkání